Овечкино — название населённых пунктов в России.
 Овечкино — село в Завьяловском районе Алтайского края.
 Овечкино — станция (населённый пункт) в Завьяловском районе Алтайского края.
 Овечкино — деревня в Котласском районе Архангельской области.
 Овечкино — деревня в Собинском районе Владимирской области.
 Овечкино — хутор в Быковском районе Волгоградской области.
 Овечкино — деревня в Вичугском районе Ивановской области.
 Овечкино — деревня в Санчурском районе Кировской области.
 Овечкино — деревня в Оршанском районе Марий Эл.
 Овечкино — деревня в Троицком административном округе Москвы.
 Овечкино — деревня в Зарайском районе Московской области.
 Овечкино — деревня в городском округе Бор Нижегородской области.
 Овечкино — деревня в Вачском районе Нижегородской области.
 Овечкино — деревня в Ковернинском районе Нижегородской области.
 Овечкино — деревня в Краснобаковском районе Нижегородской области.
 Овечкино — деревня в Островском районе Псковской области.
 Овечкино — деревня в Псковском районе Псковской области.
 Овечкино — деревня в Пушкиногорском районе Псковской области.
 Овечкино — деревня в Ясногорском районе Тульской области.